Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984 se dispute à Tokyo du 5 au .

L'épreuve de double voit s'imposer Ann Kiyomura et Pam Shriver.

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1984
Championnat Double
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 1984
Sport en mars 1984